Jordi Cihumne, historiador grec
 Miguel Cihumne, jurista grecoromà